Osoby o tym nazwisku:
 Adnan Terzić – bośniacki polityk
 Amela Terzić – serbska lekkoatletka
 Božidar Terzić – serbski wojskowy
 Miloš Terzić – serbski siatkarz
 Zoran Terzić – serbski siatkarz i trener siatkarski